Resticula är ett släkte av hjuldjur. Resticula ingår i familjen Notommatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Resticula